Podolec je selo sjeverno od Vrbovca.

Povijest 

Godine 1788. ovdje se nalazila oranica lovrečinske gospoštije zvana Podolica, a 1905. godine nastaje selo Podolci od doseljenih Zagoraca, koji su pokupovali bivšu vlastelinsku zemlju. Nakon Drugog svjetskog rata selo dobiva današnje ime Podolec.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji